Dies ist ein Teil der Nuklidkarte

 Tabelle  Ordnungszahlen 81 bis 100 !081
Nuklide 081